Брђани могу бити:

 Брђани, назив за становнике области Брда у данашњој Црној Гори

или

 Брђани (Горњи Милановац), насеље у општини Горњи Милановац, Моравички округ, Република Србија
 Брђани (Нови Пазар), насеље града Новог Пазара, Република Србија
 Брђани (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ, Република Србија
 Брђани (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Брђани (Приједор), насеље у општини Приједор, Република Српска, БиХ
 Брђани (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Брђани (Тузла), насеље у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ
 Брђани (Решетари), насеље у општини Решетари, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска 
 Брђани (Плетерница), насеље у граду Плетерници, Пожешко-славонска жупанија, Славонија
 Брђани Коса, насеље у општини Суња, раније Сисак, Република Хрватска
 Брђани Цеста, насеље у општини Суња, раније Сисак, Република Хрватска
 Брђани Шамарички, насеље у општини Двор, Банија
 Пожешки Брђани, насеље у општини Брестовац, Славонија
 Бастајски Брђани, насеље у општини Ђуловац, раније Дарувар, Славонија

Види још 
 Брдо (вишезначна одредница)
 Побрђани